Агася́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Агасян, Артур (род. 1987) — армянский футболист.
 Агасян, Виталий Европович (род. 1962) — советский и армянский футболист.
 Агасян, Григорий Хоренович (1926—2008) — армянский живописец.
 Агасян, Левон (род. 1995) — армянский легкоатлет.
 Агасян, Перч Карлович — профессор кафедры аналитической химии Химического факультета МГУ.

Примечания